Il collegio elettorale di Chieti fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 2005; istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29), fu confermato dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 535 (emanato in attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 276, «legge Mattarella»).

Dal 1948 al 1993

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Altino, Ari, Arielli, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Casoli, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Francavilla al Mare, Gamberale, Gessopalena, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Miglianico, Monteferrante, Montenerodomo, Orsogna, Ortona a Mare, Palena, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Taranta Peligna, Tollo, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Vacri, Villamagna (provincia di Chieti), Cepagatti, Nocciano, Rosciano (provincia di Pescara).

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Dal 1993 al 2005

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Rocca Pia, Scanno, Sulmona, Villalago, Vittorito, Abbateggio, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Farindola, Lettomanoppello, Manoppello, Montebello di Bertona, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera, Ari, Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna.

Dati elettorali

XII legislatura

XIII legislatura

XIV legislatura

Chieti
Chieti